Поперечная:

Горы 
 Поперечная — вершина хребта Зигальга на Южном Урале в Челябинской области.

Населённые пункты 
 Попере́чная — устаревшее название посёлка Минган в Усть-Кутском районе Иркутской области;
 Поперечная — деревня в Казачинско-Ленском районе Иркутской области;

Реки 
 Поперечная (приток Отрадновки) — в Верхотурском уезде Свердловской области.
 Поперечная (приток Боровой) — в Алапаевском районе Свердловской области.
 Поперечная (приток Чубаровки) — в Туринском районе Свердловской области.
 Поперечная (приток Тагила) — в Салдинских округах Свердловской области.
 Поперечная (приток Становой) — в Ирбитском Свердловской области.
 Поперечная (приток Красноярки) — в Серовском Свердловской области.
 Поперечная (приток Колмака) — в Мурманской области.
 Поперечная — в Челябинской области, приток Сыростана.
 Поперечная — в республике Бурятия, правый приток Вилюйки.
 Поперечная — в Омской области, приток Кейзеса.
 Поперечная (приток Подрезчихи) — в Кировской области.
 Поперечная (приток Бровки) — в Томской области.
 Поперечная (приток Китата) — в Кемеровской области.
 Поперечная (приток Мунгата) — в Кемеровской области.
 Поперечная (приток Чёрной Осиповой) — в Кемеровской области.
 Поперечная (приток Мендели) — в Красноярском крае.
 Поперечная (приток Алея) — в Алтайском крае.
 Поперечная (приток Касмалы) — в Алтайском крае.
 Поперечная — в Алтайском крае, приток Белой.
 Поперечная — в Алтайском крае, приток Маралихи.
 Поперечная — в Алтайском крае, приток Песчаной.
 Поперечная — в Алтайском крае, приток Сосновки.
 Поперечная — в Алтайском крае, приток Чарыша.
 Поперечная (приток Петровки) — в Алтайском крае.
 Поперечная (приток Оленгуя) — в Забайкальском крае.
 Поперечная (приток Арсеньевки) — в Приморском крае.

Фамилия 
 Поперечная, Евгения Сергеевна (род. 2002) — российская баскетболистка.